Снежура́ — снежный покров или скопление снега на воде, образующееся при обильном выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания. Быстро пропитывается водой и образует кашеобразную вязкую массу. Смерзаясь, образует шугу. При шторме представляет опасность для кораблей, поскольку при попадании на палубу приводит к быстрому обледенению.

С появлением снежуры часто начинается процесс ледообразования, а на небольших непроточных водоёмах и малых реках со слабым течением снежура часто служит главной составляющей ледяного покрова.

У мурманских или беломорских поморов снежура называлась словом «бакалда».

Примечания

См. также 

 Ледяные иглы
 Ледяное сало
 Шуга
 Ледяные шары
 Блинчатый лёд

Литература 
 ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения. 
 Гляциологический словарь / Ред В. М. Котляков. — Л.: Гидрометеоиздат, 1984.

Снег
Лёд
Океанология
Мореходство в полярных широтах
Русский Север